Verges (Spagna)  – comune spagnolo
 Verges (Francia)  – comune francese

fr:Verges